Чемпіонат України з футболу 2015–2016 років — 25-й чемпіонат України з футболу.

Прем'єр-ліга

Перша ліга

Друга ліга

Посилання 
 Офіційний сайт Федерації футболу України
 Офіційний сайт Професіональної футбольної ліги

Примітки 

Сезони чемпіонатів України з футболу
2015 у футболі
2016 у футболі
2015 в українському спорті
2016 в українському спорті